Кантакузовка — название населённых пунктов на Украине:

 Кантакузовка — село в Валковском районе Харьковской области.
 Кантакузовка — село в Драбовском районе Черкасской области.